

Итоговое положение

Кубок «Ческе Пойиштёвны»

Кубок Карьяла

Кубок «Балтики»

Итоговое положение

Лучший бомбардир 
1.  Томаш Власак 5(4+1)

Индивидуальные призы 
 Лучший вратарь —  Веса Тоскала
 Лучший защитник —  Франтишек Каберле
 Лучший нападающий —  Андреас Карлссон
 Лучший игрок —  Ян Ларссон

Шведские игры 
 9 февраля. Стокгольм. Россия — Чехия 4:5 Ляшенко — 2 гола, Сарматин, Барков — Патера-2, Кухарчик, Власак, Уйчик
 9 февраля. Стокгольм. Канада — Швеция — 1:4 (0:1,1:2,0:1). Хейнс (Момессо) 31:21(бол.); Олссон (Молин, Ларссон) 6:25(бол.), Вернблом (Юнссон Ю.) 24:43, Ларссон (Хууско) 14:09, Хавелид (Олссон, Свартвадет) 40:42
 10 февраля.Стокгольм. Финляндия — Чехия — 3:2 (1:0,1:0,1:2). Туоманен (Оянен) 3:28(бол.), Кипрусофф (Иконен) 29:27, Ринтанен (Туомайнен, Оянен) 48:18(бол.); Уйчик 53:49, Прохазка М. (Патера, Калоун) 59:47(бол.)
 11 февраля. Стокгольм. Финляндия — Канада 2:3 (1:1,0:2,1:0). Алатало (Оянен) 16:52(бол.), Хурме (Туомайнен) 50:16; Дипьетро (Кардуэлл, Моди)13:20(бол.), Мактавиш (Кардуэлл) 21:08(бол.), Норрис (Момеско) 25:00
 11 февраля. Стокгольм. Швеция — Россия 5:0 (1:0,1:0,3:0). Ерген Енссон (Польссон) 13:13, Свартвадет (Ерген Енссон) 24:34, Вернблум (Эклунд, Фальк) 47:20, Вернбулм (Свартвадет, Олссон) 51:02, Хууско (Ларссон, Молин) 11:39
 12 февраля. Стокгольм. Чехия — Канада — 0:1 (0:0,0:0,0:1). Мастерс (Фостер, Норрис) 49:37.
 13 февраля. Стокгольм. Россия-Финляндия — 1:4 (0:2,1:1,0:1). Сарматин 21:12; Тёрманен (Тарвайнен) 11:18, Хурме (Каралахти, Туомайнен) 18:50(бол.), Какко (Вирта) 37:21, Ахола (Турманен, Вирта) 47:26.
 13 февраля. Стокгольм. Чехия — Швеция — 1:1 (1:0,0:1,0:0). Уйчик (Каберле, Прохазка) 8:50(бол.); Юнссон (Фальк) 21:17.
 14 февраля. Стокгольм. Канада — Россия — 1:3 (0:0,1:1,0:2). Момессо (Хайнц, Мактавиш) 34:43; Петров (Барков, Яханов) 37:29(мен.), Кудашов (Швецов) 48:01(мен.), Быков (Барков) 49:54.
 14 февраля. Стокгольм. Швеция — Финляндия — 4:5 (0:2,2:3,2:0). Маттисон (Молин, Ларссон) 23:41, Дюс (Юнссон Х., Молин) 27:43(бол.), Хевелид (Пельссон) 42:53, Дюс (Ларссон) 59:37(бол.) ;Саарела (Ринтанен, Берг) 11:09, Каралахти (Сирвонен) 17:56, Элоранта (Алатало, Кипрусофф) 25:05, Туомайнен (Сихвонен, Петрилинен) 34:35, Саарела (Тёрманен) 35:03.

Итоговое положение

Лучший снайпер 
  Туомайнен Марко 5(2+3)

Индивидуальные призы 
 Лучший вратарь —  Роман Чехманек
 Лучший защитник —  Йере Каралахти
 Лучший нападающий —  Юрген Юнссон

Символическая сборная 
  Рённквист Петтер
  Каберле Франтишек
  Ульссон Кристер
  Вернблум Магнус
  Туомайнен Марко
  Юнссон Юрген

Ссылки 
 

Хоккейный Евротур
1998 год в хоккее
1999 год в хоккее